Tille (rivier), rivier in Frankrijk
 Tillé, gemeente in Frankrijk
 Tille (roman), een roman van de Belgische auteur Lode Baekelmans
 Tille of til, houten brug